Molekulska formula -{C35H28N4O5}- se može odnositi na:

 Hlorofil c2
 Stauprimid

en:C35H28N4O5